Бокаж:

 Бокаж — тип культурного ландшафта и регион с данным типом ландшафта.
 Бокаж, Пьер (1799—1863) — выдающийся французский актёр.

См. также 
 Боккаж
 Бокаже